Lone steht für:
 Lone, Flüsschen im Alb-Donau-Kreis
 Lône, Benennung für "Altflussarme"; galt ursprünglich nur für die "Altrhônearme".
 Lone, deutscher Name der Gemeinde Luna in Siebenbürgen in Rumänien, siehe Luna (Cluj)
 ein Musikprojekt zweier Musiker der niederländischen Band Aquin
 einen skandinavischen Frauennamen, siehe Lone (Vorname)

Lone ist der Familienname folgender Personen:
 Erika de Lone (* 1972), US-amerikanische Tennisspielerin
 John Lone (* 1952), chinesisch-US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Lohne
 Lone Pine
 Loan
 Loane